Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Atanatar I – 8. król Gondoru
 Atanatar II – 14. król Gondoru

fr:Liste des Humains de la Terre du Milieu#Atanatar